Город Барселона, столица автономной области Каталония и провинции Барселона в административном плане разделён на 10 районов. Современное деление города на районы утверждено в 1984 году. Каждый район управляется советом, назначенным главным городским советом, полномочия совета касаются таких вопросов, как архитектура и инфраструктура данного района. В 2009 году в Барселоне была предпринята муниципальная реформа, предусматривающая для повышения качества управления деление города на 73 административные единицы — подрайона (), при этом деление на 10 районов сохраняется до настоящего времени.

Некоторые из этих подрайонов (barrios) существовали ранее как независимые муниципалитеты. В конце XIX -начале XX веков в черту города Барселоны вошли такие муниципалитеты, как Саррия, Лес-Кортс, Сант Андре де Паломар, Грасиа и Сант Марти де Провенсальс. Другие муниципалитеты, которые примыкают к границам Барселоны (такие как Оспиталет, Бадалона, ​​, Монкада-и-Решак), до настоящего времени являются самостоятельными муниципальными образованиями и входят в состав .

Районы Барселоны 

 (*) Административные единицы Монтжуик и Зона Франка-Порт не являются подрайонами, но входят в состав района Сантс-Монтжуик

Примечания

Ссылки 

 Clickable districts map
 Barcelona Neighbourhoods: El Born on Homage to BCN

Административное деление города Барселоны